Torazo (asturisch Torazu)  ist eine Parroquia und ein Ort in der Gemeinde Cabranes, in der Autonomen Gemeinschaft Asturien im Norden Spaniens.Die 247 Einwohner (2011) leben in acht Dörfern auf einer Fläche von 8,36 km². Über die AS-334, ist Torazo 4,6 km von der Gemeindehauptstadt Santa Eulalia de Cabranes entfernt.

Sehenswürdigkeiten 
 Pfarrkirche „San Martín el Real“ mit Resten aus romanischer Zeit
 Eine Vielzahl, teilweise sehr alter Hórreos findet sich in der Parroquia

Dörfer und Weiler

Quellen 

 Bevölkerungszahlen siehe

Weblinks 
 Infoseite im Tourismusportal vivirasturias englisch und spanisch
 Karte von Asturien (PDF; 12,52 MB)
 

Ort in Asturien
Cabranes